6-й выпуск  Кэдел Эванс Грейт Оушен Роуд — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Австралии. Гонка прошла 2 февраля 2020 года в рамках Мирового тура UCI 2020 (категория 1.UWT).

Участники

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Кэдел Эванс Грейт Оушен Роуд 2020 на FirstCycling